Georg Reutter ist der Name folgender Personen:

* Georg Reutter der Ältere (1656–1738), österreichischer Organist und Komponist
Georg Reutter der Jüngere (1708–1772), österreichischer Komponist

Siehe auch:

 Georg Reuter